Les Guerres anglomaratha van ser tres guerres que van tenir lloc a l'Índia, en les que s'hi van enfrontar l'Imperi Maratha i la Companyia Britànica de les Índies Orientals:

 Primera Guerra Anglomaratha (1775-1783)
 Segona Guerra Anglomaratha (1803-1805)
 Tercera Guerra Anglomaratha, també coneguda amb el nom de Guerra Pindari (1817-1818)

Referències 

Guerres Anglo-Maratha
Història militar de l'Índia Britànica